Андре́й Ю́рьевич Нико́льский (род. 27 декабря 1951, Москва) — советский и российский поэт, композитор, исполнитель собственных песен. Народный артист Российской Федерации (2007). В его исполнении звучат: старинный романс, казачья и цыганская песня, лирические композиции, песни о родине, о природе. Написано около 350 романсов и песен.

Биография 
Народный артист России, Андрей Юрьевич Никольский, родился 27 декабря 1951 года в Москве, в семье служащих. Мать, Валентина Артемовна, была домохозяйкой, отец Юрий Иванович, возглавлял крупное производство и учил сына чувствовать всю красоту русской песни и глубину поэзии. Семья Никольских жила в доме № 19 на Кутузовском проспекте (там сейчас расположился театр моды В. Юдашкина). Окончил школу № 711. получил домашнее образование по классу фортепиано, профессионально владеет семиструнной гитарой. Прошёл срочную службу в войсках МВД СССР. В браке, имеет сына и дочь. С детских лет Андрей Никольский увлекался песнями Петра Лещенко, Александра Вертинского, Алеши Димитриевича и других русских исполнителей — эмигрантов. Активно сочинять песни стал после службы в армии, предпочтение отдает написанию стихотворений. Приоритеты в поэзии — русская классика, прежде всего Лермонтов, Некрасов, Есенин.

Образование 
Закончил Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, затем — Всесоюзная Академия Внешней Торговли МВТ СССР и пятнадцать лет работал в системе Внешторга.

Начало музыкальной жизни 
Впервые об Андрее Никольском заговорили после исполнения песен «Старинная Москва», в исполнении Льва Лещенко, «Ах, как жаль», в исполнении Ирины Мирошниченко, «Играй гитара», в исполнении Михаила Шуфутинского. Широкое признание обретают такие песни, как «Мы в бой идем не для наград», «Ах, как жаль», «Васильковая поляна», «Дуся», «Волчица», «Люстры старинного зала», и ряд других, Андрей Никольский решает начать собственную сольную карьеру. Первый авторский вечер состоялся в 1995 г. в Государственном Театре Эстрады. С того момента, музыкант стал активно выступать на разных площадках страны, в том числе принимал участие в правительственных концертах. Является лауреатом премии МВД России, лауреатом песни года (с песней «Старинная Москва») и лауреатом многих других премий.

Репертуар 

Песни, написанные Андреем Юрьевичем Никольским, исполняют известные артисты и коллективы российской эстрады: Иосиф Кобзон — «Люстра старинного зала», Ирина Мирошниченко — «Коренная москвичка», Лев Лещенко — «Тройку серых», Михаил Шуфутинский — «Что там вдали», Филипп Киркоров — «Я поднимаю свой бокал», Сергей Захаров — «Тайна», Григорий Лепс — «Луч», Стелла Джанни — «На дыму, от сигарет», Слава Медяник — «Андрюша, пой», Алексей Чумаков — «Ты скажи», Александр Панайотов «Я не могу, тебя забыть», Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России — «Мы в бой идем, не для наград…», «Россия», Кубанский казачий хор — «Сотник», «Ты прости меня родная..», Ансамбль донских казаков им. А. Н. Квасова — «Дон», «Мой дед казак», «Сынок Григорий», Ансамбль русских народных инструментов «Русские узоры» — «Тонет в сиреневом свете», Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной (Ансамбль «Россия») — «Старый Атаман» и многие другие. 
В 1996 году Владимир Винокур записал диск «Пою своим голосом. Песни Андрея Никольского».

Дискография 
Авторские диски
 1984 — Ненужные слова
 1986 — Первый альбом
 1986 — Свои песни исполняет Андрей Никольский
 1986 — Что там вдали (концерт в Питере)
 1987 — Второй альбом
 1987 — Снег кружится над тобою
 1987 — Я тебя одну люблю
 1988 — Третий концерт
 1990 — Пятый альбом. Хулиган с Покровки
 1991 — Хочу в Америку
 1992 — Лирические песни и романсы
 1994 — Нежный плен
 1994 — Пой Андрюша
 1995 — Завтра
 1996 — Песни спетые сердцем
 1997 — Дуся
 1999 — Серая тройка
 1999 — Сотник
 2007 — Волчица
 2009 — Я мечтаю
 2010 — Грустное окно

Официальная дискография- 4 виниловых альбома.

Все лучшие песни, а также стихи, ранее неизвестные публике, вошли в книжный сборник «Четыре времени сердца».

 Избранные песни из репертуара

 «Старинная Москва»
 «Ах, как жаль»
 «Играй, гитара»
 «Мы в бой идем не для наград»
 «Васильковая поляна»
 «Дуся»
 «Волчица»
 «Люстры старинного зала»
 Мираж
 Сон в декабре
 Отцвела в саду сирень
 Я поднимаю свой бокал
 Марево
 Сандуны

Награды и звания 
 Орден Почёта (30 ноября 2011 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Народный артист Российской Федерации (9 мая 2007 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Офицерский патент № 10 от 21.04.2008 г. звание полковника казачьих войск.
 Грамота президента РФ за большой личный вклад в развитие культуры и образования (06.05.2006 г.).
 Орден за заслуги перед казачеством 3-й степени.
 Орден академии культуры и искусств.
 Орден за вклад в культуру России.

Примечания